Лесна може бити:

 Лесна (Пољска), град у Пољској
 Лесна (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Лесна (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Лесна (Тахов), насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република
 Лесна (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република